Бисвас (, на бенгали произносится как «биш-шаш») — фамилия, обычно используемая бенгальским сообществом. Фамилия была почётным титулом, присваиваемым лицам, на которых полагались в работе со счетами, поступлениями и расходами. Среди бенгальских индуистов эта фамилия связана в основном с каястами, помимо некоторых зарегистрированных каст. Фамилия также встречается у некоторых бенгальцев-мусульман и христиан. На бенгали «бисвас» означает веру или доверие.

 Абдур Рахман Бисвас (1926—2017) — государственный и политический деятель, президент (1991—1996) Бангладеш.
 Бисвамой Бисвас (1923—1994) — индийский орнитолог.